Vergelegen (landgoed), landgoed in Zuid-Afrika
Vergelegen (versdrame), versdrama van Dirk Opperman
Vergelegen Nature Reserve, natuurreservaat in Zuid-Afrika
Vergelegenvallei, vallei in Zuid-Afrika